Маґнус I Добрий (квітень/червень 1024 — ) — король Норвегії (1035—1047) та Данії (1042—1047). Також відомий як Маґнус Чесний та Маґнус Олафссон.

Біографія 
Він був побічним сином короля Олафа II Норвезького (Святого). Коли у 1028 році Олафа було позбавлено влади Канутом Великим, то мати Маґнуса відвезла його з іншими дітьми до Гольмґарда.

У «Сазі про Маґнуса Доброго» скальди повідомили, що 1034 року норвезькі гевдінґи Ейнар Тамбарскельфір та Кальв Арнарсон прибули по нього до Ладоги, звідки вислали гінців до Ярослав Мудрого у Гольмґарді. Після отримання листів безпеки вони прибули до князя та мали у нього аудієнцію.
 
У 1035 році Маґнус повернувся до Норвегії, де його було короновано, а у 1042 він став королем Данії. У 1047 Маґнус чи то помер, чи то загинув за загадкових обставин.

Старша сестра Маґнуса Інгігерда була другою дружиною князя Ярослава Мудрого.

Примітки

Література 
 Войтович Л. Гольмґард: де правили руські князі Святослав Ігоревич, Володимир Святославич та Ярослав Володимирович? // Український історичний журнал. — К., 2015. — № 3 (522) за травень-червень. — С. 37-55. ISSN 0130-5247
 Джонс Г. "Викинги. Потомки Одина и Тора. / Пер. с англ. З. Ю. Метлицкой. — М.: Центрполиграф, 2004. 445 с.  
 Рыжов К. В. «Все монархи мира. Западная Европа». — М.: "Издательство «Вече», 2001. 560 с. 
 Гуревич А. Я. «Викинги». — М.-СПб.: Университетская книга, 1999.

Посилання 

Королі Норвегії
Королі Данії